Der Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte (Wahlkreis 75) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Mitte.

Bundestagswahl 2021 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021

Gegen das Wahlergebnis zur Bundestagswahl 2021 legte der Bundeswahlleiter am 19. November 2021 Einspruch beim Deutschen Bundestag ein. Vorausgegangen waren Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, bei der in Berlin zusätzlich auch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, den Bezirksverordnetenversammlungen sowie ein Volksentscheid durchgeführt wurde.

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009:

Bundestagswahl 2005 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005

Wahlkreisabgeordnete 

Die Ergebnisse von 1990, 1994 und 1998 beziehen sich auf den Vorgängerwahlkreis Berlin-Tiergarten – Wedding – Nord-Charlottenburg, der die ehemaligen Bezirke Tiergarten und Wedding sowie vom ehemaligen Bezirk Charlottenburg das Gebiet nördlich der Spree umfasste.
1990 hatte dieser Wahlkreis die Nummer 249; 1994 und 1998 die Nummer 250 und anschließend bis zur Bundestagswahl 2009 die Nummer 76.

Im Jahr 2020 wurde die direkt gewählte Abgeordnete Eva Högl (SPD) zur Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt und musste daher ihr Bundestagsmandat niederlegen.

Einzelnachweise 

Mitte
Bezirk Mitte